3 miejscowości w Polsce:
 
 Wistka – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Pajęczno
 Wistka – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Strzelce Wielkie 
 Wistka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Przysucha

Zobacz też: Wistka Królewska, Wistka Szlachecka